Мартиново — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости Опочецкого района.

Расположена в 6 км к северо-востоку от города Опочка.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 16 человек, на 2012 год — 2 человека.

Примечания

Топографические карты 

Населённые пункты Опочецкого района